Ricardo de Aquino Salles - 21º ministro do Meio Ambiente do Brasil
 Ricardo Henrique Salles - historiador e escritor brasileiro
 Ricardo Sales Alves dos Santos - futebolista brasileiro

Desambiguação